Anatomia: l'os és un teixit de gran duresa, present en molts animals.
 Geografia:
 Os de Balaguer és un municipi de la comarca catalana de la Noguera.
 Os de Civís és una entitat municipal descentralitzada de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell.
 Os (Hedmark) és un municipi del comtat de Hedmark, Noruega.
 Química: Os és el símbol de l'element químic anomenat osmi.
 Abreviatura de sistema operatiu pel seu nom anglès.
 Codi ISO per a l'osseta.

Vegeu també 
 Ós (desambiguació)